Джафар Хандан (псевдоним; полное имя — Джафар Хандан Зейнал оглы Гаджиев; ; 25 апреля (8 мая) 1911, Эривань — 10 августа 1961, Баку) — азербайджанский советский литературовед, критик и поэт.

Биография 
Джафар Хандан родился 8 мая 1911 года в городе Эривань. 

В 1932 окончил Азербайджанский государственный университет. Участвовал в Великой Отечественной войне. 

В период с 1950 по 1954 год — ректор, с 1952 по 1961 — заведующий кафедрой истории азербайджанской литературы АГУ. 

Докторская диссертация — «Национально-освободительные идеи в литературе Южного (Иранского) Азербайджана 1906—1946» (1949). 

Печатался с 1930 года. Основные работы Хандана посвящены азербайджанской литературе XX века. Автор учебника для вузов «История азербайджанской литературы XX века» (, 1955), монографии «Художественные особенности творчества Сабира» (, опубл. 1962), работ о творчестве азербайджанских советских писателей Джафара Джаббарлы, Микаила Мушфига, Самеда Вургуна и др. Опубликовал сборники стихов «Белые ночи» (, 1936), «Фронтовые стихи» (, 1942), «Первая разлука» (, 1944) и др.

Жил в доме 67 на Проспекте Нефтяников в Баку («Жилой дом учёных»).

Сочинения 
 Мир Ҹәлал, Бакы, 1958
 Шаирин һәјаты, Бакы, 1961;
 Әдәби гејдләр, Бакы, 1966;
 Сечилмиш әсәрләри, Бакы, 1972

Источники

Литература 
 Алимирзоев Х., Азерб. гос. ун-т за 50 лет, Б., 1969.

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Азербайджанские поэты